Plaatsen in Engeland:
 Marden (Herefordshire)
 Marden (Kent)
 Marden (North Tyneside)
 Marden (West Sussex)
 Marden (Wiltshire)
Plaats in Australië:
 Marden (Australië)